Hieronder staan alle eindstanden van de Ronde van Frankrijk 2010.

Algemeen klassement
Gelieve geen rekening te houden in dit klassement met Alberto Contador die zijn overwinning moet inleveren wegens bloeddoping.
De winnaar van deze ronde is dus Andy Schleck. Na de beroepsprocedure kan de rangschikking worden aangepast.

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

Strijdlustigste renner

Uitvallers

Referenties

Eindstanden